Waterloo steht für:
 Schlacht bei Waterloo, entscheidende Schlacht des Belgienfeldzugs 1815 während der napoleonischen Kriege
 Synonym für eine endgültige Niederlage
 (30835) Waterloo, Asteroid des Hauptgürtels
 Waterloo Gasoline Engine Company, ehemaliges US-amerikanisches Automobilunternehmen
 Flughafen Waterloo, kanadischer Flughafen

Orte, Gemeinden und Gemeindeteile:

Europa:
 Waterloo (Belgien), Gemeinde in der Provinz Wallonisch-Brabant, Belgien
 Waterloo (Gartetal), Gemeinde Gleichen, Niedersachsen: Ehemalige Ausflugsgaststätte bei Benniehausen südöstlich von Göttingen, erbaut 1817 von Christoph Heinrich Hoffmann, einem Teilnehmer der Schlacht bei Waterloo, und nach dieser benannt.
 Waterloo (Lancashire), Vereinigtes Königreich
 Waterloo (Merseyside), Vereinigtes Königreich
 Waterloo (Karstädt), Ortsteil von Karstädt (Prignitz), Brandenburg
 Waterloo (Kalletal), Ortsteil von Kalletal, Nordrhein-Westfalen

Amerika:
 Waterloo (Ontario), Stadt in der Provinz Ontario, Kanada
 Regional Municipality of Waterloo, Regionalgemeinde in der Provinz Ontario, Kanada
 Waterloo (Québec), Kanada
 Waterloo (Alabama)
 Waterloo (Arkansas)
 Waterloo (Georgia)
 Waterloo (Illinois)
 Waterloo (Indiana)
 Waterloo (Iowa)
 Waterloo (Kalifornien)
 Waterloo (Kansas)
 Waterloo (Kentucky)
 Waterloo (Louisiana)
 Waterloo (Maryland)
 Waterloo (Michigan)
 Waterloo (Missouri)
 Waterloo (Montana)
 Waterloo (Nebraska)
 Waterloo (New Hampshire)
 Waterloo (New Jersey)
 Waterloo (New Mexico)
 Waterloo (New York)
 Waterloo Township (Ohio)
 Waterloo (Oklahoma)
 Waterloo (Oregon)
 Waterloo (Pennsylvania)
 Waterloo (South Carolina)
 Waterloo (Tennessee)
 Waterloo (Texas)
 Waterloo (Virginia)
 Waterloo (West Virginia)
 Waterloo (Wisconsin), im Jefferson County
 Waterloo (Grant County, Wisconsin), Town(ship)
 Waterloo (Jefferson County, Wisconsin), Town(ship)
 Austin (Texas), gegründet unter dem Namen Waterloo

Afrika:
 Waterloo (Sierra Leone), Western Area, Sierra Leone
 Waterloo (Südafrika), Distrikt Zululand, KwaZulu-Natal

Australien:
 Waterloo (Northern Territory), Ort in Australien
 Waterloo (Sydney), Stadtteil von Sydney, Australien

Ozeanien:
 Waterloo, Stadtteil von Lower Hutt, Neuseeland

Waterloo ist der Name folgender Stationen öffentlicher Verkehrsmittel:
 Bahnhof London Waterloo, einer der Hauptbahnhöfe Londons
 Waterloo (London Underground), Station der Londoner U-Bahn
 Bahnhof Waterloo East, Londoner Bahnhof
 U-Bahn-Station Waterloo der Stadtbahn Hannover

Waterloo ist der Name folgender künstlerischer Werke:
 Waterloo (Album), Album der Popgruppe ABBA
 Waterloo (Lied), Lied der Popgruppe ABBA
 Waterloo (1929), deutscher Stummfilm, 1929
 Waterloo (1970), italienisch-sowjetischer Film, 1970
 Waterloo. Das Ende, belgischer Dokumentar-Historienfilm, 2014

Waterloo ist der Name folgender Personen:
 Anthonie Waterloo, niederländischer Maler und Radierer
 Peter Modest Waterloo (1797–1875), deutscher Bürgermeister
 Waterloo (Sänger), eigentlich Johann Kreuzmayr, österreichischer Popmusiker

Siehe auch:

 Waterloo Bridge (Begriffsklärung)